Kurosaka (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Tottori: Kurosaka (Tottori) (heute: Hino (Tottori))
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Kurosaka (Han)